Йозеф Виммер (; 22 мая 1939, Кладно, Чехословакия) — чехословацкий тренер и хоккеист, нападающий. Известен по выступлениям за клуб «Кладно». Лучший бомбардир чемпионата Чехословакии 1962 года (38 шайб).

Биография 
Йозеф Виммер родился 22 мая 1939 года в Кладно. Долгое время помимо хоккея играл в футбол. В 1957 году дебютировал в чемпионате Чехословакии за родной клуб «Кладно». С 1958 по 1960 год Виммер проходил воинскую службу, выступая за армейский клуб «Дукла Йиглава». В 1960 году вернулся в «Кладно», за который играл до 1973 года. За «Кладно» всего провёл 752 матча, забил 659 голов (в том числе в чемпионатах Чехословакии 446 игр, 289 шайб). В чемпионатах Чехословакии всего забил 316 голов. В 1962 году стал лучшим бомбардиром Чехословацкой лиги, забросив 38 шайб.

После окончания игровой карьеры тренировал «Кладно». В 1980 году вместе с Франтишеком Поспишилом привёл «Кладно» к победе в чемпионате Чехословакии. С 1985 по 1991 год работал с юниорской сборной Чехословакии, с которой в 1988 году завоевал золото чемпионата Европы. Также работал тренером в немецких клубах «Бад Тёльц» и «Вильгельмсхафен» и чешской команде «Бероуншти медведи».

Является членом зала славы хоккея Кладно.

Достижения

Игрок

Командные 
 Бронзовый призёр чемпионата Чехословакии 1972

Личные 

 Лучший бомбардир чемпионата Чехословакии 1962

Тренер 
 Чемпион Чехословакии 1980

 Чемпион Европы среди юниоров 1988

Примечания

Ссылки 

 Йозеф Виммер на сайте ХК Кладно 
Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Чехословакии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Тренеры ХК «Рытиржи Кладно»
Хоккейные тренеры Чехословакии
Хоккейные тренеры Чехии